Conseil régional est une dénomination rassemblant plusieurs types d'institutions :

 le conseil régional (Burkina Faso), assemblée délibérante de la région dans le cadre de la décentralisation ;
 le conseil régional (Cameroun), organe délibérant de la région ;
 le conseil régional (Danemark) ;
 le conseil régional (France), assemblée délibérante de la région dans le cadre de la décentralisation ;
 le conseil régional (Hong Kong), ancien conseil municipal de Hong Kong ;
 le conseil régional (Italie), organe du pouvoir législatif de la regione ;
 le conseil régional (Israël), forme d'administration territoriale ;
 le conseil régional (Maroc), assemblée délibérante de la région dans le cadre de la décentralisation ;
 le conseil régional (Suisse), organe proche de l'unité de la commune ;
 le conseil régional (Tunisie).